Carion ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carion (* 1963), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Johannes Carion (auch Johannes Nägelin, Johannes Gewürznägelin, Johannes Caryophyllus; 1499–1537/1538), deutscher Astrologe, Mathematiker und Historiker

Siehe auch:
 Stellwag von Carion
 Carrion
 Carrión